Ви́шня:
 Вишня () — подрод растений из рода Слива (Prunus) семейства Розовые.
 Вишня (ягода) — плод (костянка) растений подрода Cerasus рода Prunus.
 Вишня (древесина) — древесина черешни (Prunus avium).
 Вишня — археологический памятник в черте украинского города Судовая Вишня.
 НР-43 «Вишня» — боевой нож спецподразделений органов безопасности.
 «Вишня» — авиационная станция радиоперехвата.
 «Вишня» — корабельная радиостанция.

Персоналии 
 Остап Вишня — литературный псевдоним Павла Михайловича Губенко.
 Вишня, Алексей Фёдорович (род. 1964) — российский певец и композитор.

Населённые пункты 

Белоруссия
 Вишня — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Вишня — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Вишня — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Вишня — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия
 Вишня — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Вишня — деревня в Карагайском районе Пермского края.

Украина
 Вишня — село, ныне вошедшее в состав города Винницы, знаменитое мавзолеем выдающегося хирурга Николая Пирогова.
 Вишня — село в Фастовском районе Киевской области.
 Вишня — село в Городокском районе Львовской области.
 Судовая Вишня — город в Мостисском районе Львовской области.

Реки 
 Вишня (приток Керженца) — река в Нижегородской области России.
 Вишня (приток Сана) — река во Львовской области Украины и в Польше.
 Вишня (приток Любачувки) — река в Польше.
 Вишня (приток Будковичанки) — река в Польше.

См. также 
 Вишнёвый цвет — цвет спелых ягод вишни.
 Вишенка (значения)
 Вишни (значения)
 Зимняя вишня (значения)